Sarlós ist der Nachname von:

 György Sarlós (* 1940), ungarischer Ruderer
 István Sarlós (1921–2006), ungarischer Politiker
 Katalin Sarlós (* 1968), ungarische Ruderin